Skórzec (gemeente)
 Skórzec (Mazovië)
 Skórzec (Podlachië)